Diego Colón ist der spanische Name folgender Personen:

 Diego Kolumbus (Seefahrer) (um 1468–1515), spanischer Seefahrer 
 Diego Kolumbus (Vizekönig) (um 1480–1526), spanischer Seefahrer und Vizekönig der Neuen Welt